

Дани сећања 

1240-е пне.

fr:1243 av. J.-C.